Galatea je lahko:
 asteroid 74 Galateja (74 Galatea)
 Galatea, Nova Zelandija
 Galatea (igra)
 Galatea (luna)
 HMS Galatea - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice
 Mount Galatea